

Geografia
 Canada
 Brant – municipalità dell'Ontario
 Stati Uniti d'America
 Brant – township della Contea di Saginaw, Michigan
 Brant – città della Contea di Erie, New York

Onomastica
 Brant – nome proprio di persona inglese maschile

Pagine correlate 
 Brand